1999 Голяма награда на Австрия е 22-рото за Голямата награда на Австрия и девети кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 25 юли 1999 година на пистата А1 Ринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия